Соревнования в прыжках в длину у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Москве прошли на стадионе «Лужники» 10 и 11 августа 2013 года.

Медалисты

Рекорды

Расписание

Результаты

Финал 

NR — национальный рекорд, SB — лучший результат в сезоне

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IAAF

Прыжки в длину (женщины)